Tom Brown (vertaler), een Engelse vertaler, levend van 1662 tot 1704
 Tom Brown (militair), een Britse militair, levend van 1705 tot 1746
 Tom Brown (honkballer, 1860), een Amerikaanse honkballer (center field), levend van 1860 tot 1927
 Tom Brown (jazztrombonist), een Amerikaanse jazztrombonist, levend van 1888 tot 1958
 Tom Brown (politieman), een Amerikaanse politieman, levend van 1889 tot 1959
 Tom Brown (American football, 1890), een Amerikaanse American footballspeler, levend van 1890 tot 1972
 Tom Brown (voetballer, 1909), een Engelse voetballer, levend van 1909 tot 1986
 Tom Brown (acteur), een Amerikaanse acteur, levend van 1913 tot 1980
 Tom Brown (koersbalspeler), een Engelse koersbalspeler, levend van 1915 tot 1980
 Tom Brown (voetballer, 1919), een Schotse voetballer, levend van 1919 tot 2000
 Tom Brown (Gridiron footballspeler, 1921), een Amerikaanse Gridiron footballspeler, levend van 1921 tot 2013
 Tom Brown (tennisspeler), een Amerikaanse tennisser, levend van 1922 tot 2011
 Tom Brown (ingenieur), een Schotse ingenieur, levend van 1933 tot 2019
 Tom Brown (Gridiron footballspeler, 1936), een Amerikaanse Gridiron footballspeler, geboren in 1936
 Tom Brown (honkballer, 1940), een Amerikaanse voetballer en honkballer, geboren in 1940
 Tom Brown (bisschop), een Nieuw-Zeelandse bisschop, geboren in 1943
 Tom Brown (honkballer, 1949), een Amerikaanse honkballer, geboren in 1949
 Tom Brown (scheikundige), een Britse scheikundige, geboren in 1952
 Tom Brown (American football, 1963), een Amerikaanse American footballspeler, geboren in 1963
 Tom Brown (American football, 1964), een Amerikaanse American footballspeler, geboren in 1964
 Tom Brown (voetballer, 1968), een Britse voetballer, geboren in 1968
 Tom Brown (rugbyspeler), een Schotse rugbyspeler, geboren in 1990